Teddy kan avse:

 Teddy (plagg) – ett underklädesplagg
 Teddybjörn – en typ av kramdjur, en leksaksbjörn i tyg eller annat mjukt material med stoppning
 Teddy (tyg) – textil med en luddig ullimiterad sida och en vävd sida
 Teddy (tecknad serie) – tecknad serie av Rune Andréasson
 Teddy (Bamse) – seriefigur i den tecknade serien Bamse av Rune Andréasson
 Teddy (marsvinsras) – en marsvinsras
 Teddy (datorprogram) – en ordbehandlare för ABC80
 Teddy boy – en brittisk subkultur